Klobbgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Klobbgrundet, Houtskär, Åboland, 
 Klobbgrundet, Helsingfors, Nyland,

Se även
Kubbgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar